23 Dywizja Pancerna (Niemcy)
 23 Dywizja Pancerna (ZSRR)